Meyendorff ist der Name 
 eines deutsch-baltischen Adelsgeschlecht, siehe Meyendorff (Adelsgeschlecht)
 eines brandenburgischen Adelsgeschlechts, siehe Andreas von Meyendorff

Meyendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Meyendorff (1869–1964), russischer Verwaltungsjurist, Politiker und Hochschullehrer
 Andreas von Meyendorff (1522–1583), deutscher Burgherr und Reformator
 Felix von Meyendorff (1834–1871), russischer Diplomat und Gutsherr
 Friedrich von Meyendorff (1839–1911), deutsch-baltischer Gutsbesitzer und Politiker 

 Irene von Meyendorff (1916–2001), deutsche Schauspielerin 
 John Meyendorff (1926–1992), russisch-orthodoxer Theologe
 Kasimir von Meyendorff (1749–1813), russischer General der Kavallerie
 Peter von Meyendorff (1796–1863), russischer Diplomat
 Stella Zoe Meyendorff (1885–1976), anglo-russische Schauspielerin, siehe Stella Arbenina 

Meyendorff steht für:
 Schloss Meyendorff, Gästehaus des russischen Präsidenten

Siehe auch: 
 Maidorf
 Mayendorf
 Meiendorf, Ortsteil des Hamburger Stadtteils Rahlstedt
 Meindorf
 Meyendorf, Ortsteil der Stadt Wanzleben-Börde